Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1948 in London wurde am 5. und 6. August 1948 im Wembley-Stadion ausgetragen. 35 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Bob Mathias vor dem Franzosen Ignace Heinrich. Bronze gewann Floyd Simmons aus den USA.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord, gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Spielen deutlich verfehlt, was auch mit den widrigen Witterungsbedingungen vor allem am zweiten Tag zu tun hatte. Olympiasieger Bob Mathias fehlten 761 Punkte am Rekord.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regularien durchgeführt wie heute. Das heißt die einzelnen Disziplinen wurden auf zwei Tage verteilt und in der Reihenfolge 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400-Meter-Lauf am 5. August und 110-Meter-Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500-Meter-Lauf am 6. August durchgeführt.

Die zugrunde liegende Wertungstabelle stammt aus dem Jahr 1934. Sie wurde auch bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin angewendet und 1952 von einer neuen Wertung abgelöst.

Teilnehmer 
35 Athleten aus 20 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Zeitplan 
Am 5. August wurden durchgeführt:

10.30 Uhr: 100-Meter-Lauf

11.30 Uhr: Weitsprung

15.00 Uhr: Kugelstoßen

16.00 Uhr: Hochsprung

16.45 Uhr: 400-Meter-Lauf

Am 6. August wurden durchgeführt

10.30 Uhr: 110-Meter-Hürdenlauf

11.30 Uhr: Diskuswurf

14.30 Uhr: Stabhochsprung

16.30 Uhr: Speerwurf

18.30 Uhr: 1500-Meter-Lauf

Disziplinen

100-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in neun Läufen durchgeführt.

Weitsprung 
Die Weiten wurden im britischen Maßsystem gemessen (Fuß, Inch), daher werden hier auch die halben Zentimeter angegeben.

Der Schweizer Armin Scheurer trat zur zweiten Disziplin nicht an.

Kugelstoßen

Hochsprung

400-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in neun Läufen durchgeführt.

Der Liechtensteiner Gebhard Büchel trat zur fünften Disziplin nicht mehr an.

110-Meter-Hürdenlauf 
Die Disziplin wurde in neun Läufen durchgeführt.

Der Peruaner Eduardo Julve und der Luxemburger René Kremer traten zur sechsten Disziplin nicht mehr an.

Diskuswurf 
Der Jugoslawe Otto Rebula trat zur siebten Disziplin nicht mehr an.

Stabhochsprung 
Der Inder Baldev Singh und der Liechtensteiner Josef Seger traten zur achten Disziplin nicht an.

Speerwurf 
Mit 62,55 m warf der Finne Yrjö Mäkelä die bislang beste Weite im olympischen Zehnkampf.

1500-Meter-Lauf 

Die Disziplin wurde in sechs Läufen durchgeführt.

Dem Norweger Godtfred Holmvang gelang mit 4:28,6 min die bisher schnellste gelaufene Zeit in einem olympischen Zehnkampf.

Endergebnis 

Datum: 5./6. August 1948

Einen ausgemachten Favoriten gab es nicht. Der Franzose Ignace Heinrich galt als Medaillenkandidat, ebenso der US-Meister Bob Mathias, der im Vorfeld als 17-Jähriger in seinem erst zweiten Zehnkampf überhaupt bereits ausgezeichnete 7224 Punkte erzielt hatte. Europameister Godtfred Holmvang aus Norwegen hatte nicht mehr ganz die Form der Europameisterschaften von 1946. Überraschenderweise lag der Argentinier Enrique Kistenmacher nach dem ersten Tag in Führung vor Heinrich. Die Athleten litten am zweiten Tag unter schlechten Witterungsverhältnissen. Es war kalt und regnerisch. Nach dem Diskuswurf übernahm Mathias die Führung, obwohl seine eigentliche Bestweite durch einen Fehler der Weitenrichter nicht gemessen wurde. Er gab diese Führung nicht mehr ab und wurde mit gerade siebzehn Jahren der bis dahin jüngste Olympiasieger in der Leichtathletik.

Ignace Heinrich gewann die erste Zehnkampfmedaille für Frankreich.

Zur besseren Einordnung der Leistung sind neben den offiziellen Punkten nach der Wertungstabelle von 1934 die nach dem heutigen Wertungssystem von 1985 umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es auf einigen Plätzen eine andere Reihenfolge ergeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten. Am auffälligsten wird das im Stabhochsprung, bei dem damals mit ganz anderen Stäben gesprungen wurde als heute.

Rezeption 
1954 entstand der US-Film The Bob Mathias Story unter der Regie von Francis D. Lyon. Das für 180.000 US$ hergestellte Werk erzählt die Geschichte des Olympiasiegers, wobei Archivaufnahmen seiner Siege von 1948 und 1952 eingearbeitet wurden. Bob Mathias spielte sich in dem Film selber.

Video 
 The London 1948 Olympic Film Part 4 - Olympic History, Bereich 9:24 min bis 9:53 min, youtube.com, abgerufen am 27. Juli 2021
 USA's Bob Mathias Wins Olympic Decathlon At 17 - London 1948 Olympics, youtube.com, abgerufen am 23. August 2017

Literatur 
 Ekkehard zur Megede: Die Geschichte der olympischen Leichtathletik. Band 2: 1948–1968., 1. Auflage. Verlag Bartels & Wernitz, Berlin 1969, S. 40ff.

Weblinks 
 Athletics at the 1948 London Summer Games: Men's decathlon, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 18. August 2017
 London 1948 Athletics, decathlon men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 27. Juli 2021
 Olympedia, 1948 Summer Olympics, Athletics Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 27. Juli 2021
 Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, S. 274 bis 276, digital.la84.org, englisch (PDF; 31.668 KB), abgerufen am 27. Juli 2021
 Mehrkampfrechner Zehnkampf, abgerufen am 27. Juli 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1948